Seljani je lahko:
 Seljani, Rogatica (Bosna in Hercegovina)
 Seljani, Črna gora